pobieranie plików
 digital download